Золотой Берег (название государства Гана до 1957 года) совместно с Британским Того принимал участие в летних Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки (Финляндия) в первый раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали. Страну представляли семь легкоатлетов. Это было первое в истории участие в Олимпийских играх спортсменов из Западной Африки.

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 7

 Мужчины

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 1952 года
1950-е годы в Гане